Hohenlohe puede designar a:

 Hohenlohe, región de Alemania.
 Hohenlohe, familia de príncipes alemanes que gobernaron el territorio anterior.
 Hubertus von Hohenlohe, esquiador alpino de nacionalidad mexicana y austriaca.